Богдан Младеновић (Београд, 4. априла 1996) српски је фудбалер који тренутно наступа за Колубару.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји и награде 
Војводина
 Куп Србије : 2019/20.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Рада
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Жил Висентеа
Фудбалери Војводине
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Суперлиге Србије